Ке́ннет «Ке́нни» Во́рмолд (; 27 июля 1984, Бостон, Массачусетс, США) — американский танцор и актёр. Наиболее известен по роли Рена Маккормака в фильме «Свободные». В 2007 году участвовал в танцевальном реалити-шоу «Dancelife», выходивший на канале MTV.

Ранняя жизнь 
Вормолд родился 27 июля 1984 года, в Бостоне, штат Массачусетс, а вырос в городе Стоутон, Массачусетс, где окончил Старшую школу Стоутон. У него есть два брата, Ли и Дилан. Кенни переехал в Лос-Анджелес сразу, после окончания средней школы.

Актерская карьера 
В 2004 году появился в фильме «Танцы улиц», где сыграл маленькую роль танцора. В 2008 году получил главную роль в фильме «Авансцена 2», который получил негативные отзывы от критиков.

В июне 2010 года, Paramount Pictures объявило, что он был выбран на главную роль в танцевальной драме «Свободные». На роль пробовались такие актеры как Зак Эфрон и Чейс Кроуфорд, но вскоре роль отдали Кенни. Фильм был выпущен 14 октября 2011 году и получил в основном положительные отзывы от критиков.

В 2012 году снялся в веб-сериале «Massholes». В 2013 году получил главную роль в фильме «Малыш-каннабис». В том же году сыграл роль Пита Коллинза в фильме «Любовь, секс и Лос-Анджелес». В 2014 году снялся в фильме «Жизнь». В том же году получил роль Вито Тортано в триллере «Знает только Бог». Также, сыграл роль Рэя в фильме «Моника».

В 2014 году снялся в короткометражном фильме «Instagram: A Caption Story», который был выпущен на YouTube 3 февраля 2015 года. В том же году снялся в фильме «Любовь и милосердие», где сыграл музыканта Денниса Уилсона. В 2015 снялся в фильме ужасов «Девушка на фотографиях» в роли Криса. Он появился в клипе Майка Стада «After Hours», где также выступил и в роли режиссёра. В 2016 года снялся в продолжении фильма «Авансцена 2» — «Center Stage: On Pointe».

В 2017 году сыграл роль Джуниора Бёрнсайда в фильме ужасов «Счастливой охоты».

Танцевальная карьера 
Он начал танцевать в возрасте шести лет. В 13 лет он выиграл в конкурсе «Master Dance of New England». Спустя год, в 15 лет, победил в конкурсе «Teen Dancer of Boston». В 1996 году Вормолд был выбран, чтобы танцевать для президента Билла Клинтона в Белом доме, в рамках ежегодного празднования Пасхи. В 2002 году он выиграл золотую медаль в чемпионате мира по танцам в городе Риза, Германия. Он появился в клипах Мадонны, Мэрайи Кэри, Криса Брауна, Кристины Агилеры, Нелли Фуртадо, БоА и Джоджо. Вормолд был также в составе танцевальной команды в туре Джастина Тимберлейка, а также в туре группы The Pussycat Dolls.

В декабре 2006 года стало известно, что он присоединится в реалити-шоу «Dancelife», созданное Дженнифер Лопес. Сериал повествует о семи танцорах, которые хотят пробиться в мир Голливуда.

Туры 
 Джастин Тимберлейк — FutureSex / LoveShow (2007)
 The Pussycat Dolls — Doll Domination Tour (2009)

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Стаутона
Киноактёры США